Федор Исаакович Еременко (1904, Елисаветград, Херсонской губернии — , Львов) — советский партийный деятель, председатель Львовского горисполкома, заместитель председателя Львовского облисполкома. Депутат Верховного Совета УССР 1-го созыва.

Биография 
Родился в семье рабочего. Трудовую деятельность начал в шестнадцатилетнем возрасте. Работал столяром на заводе «Красная Звезда» в городе Елисаветграде.

В 1924 — 1930 г. — слушатель подготовительных курсов, студент Елисаветградского (Зиновьевского) вечернего машиностроительного института имени Ленина. Получил специальность инженера-механика. С 1930 года работал инженером Киевского Краснознаменного завода "Арсенал".

В 1930 — 1932 г. — в Красной армии.

Член ВКП(б) с 1931 года.

В 1932 — 1937 г. — инженер-механик, а в 1937 — 1938 г. — секретарь партийного комитета КП(б)У Киевского Краснознаменного машиностроительного завода («Арсенал»).

С 1938 года — секретарь Кировского районного комитета КП(б)У города Киева. До сентября 1939 года — 3-й секретарь Киевского городского комитета КП(б)У.

В сентябре — ноябре 1939 г. — председатель Временного управления города Львова. В 1939 — июне 1941 г. — председатель Львовского городского совета депутатов трудящихся.

В начале немецко-советской войны был эвакуирован в восточные районы СССР. С ноября 1941 года — в Красной армии. Участник Великой Отечественной войны с июня 1942 года. Служил в 1942 году заместителем начальника политического отдела 12-й армии, в 1942 — ноябре 1943 г. — заместителем по политической части начальника штаба 12-й армии, в ноябре 1943 — 1945 г. — заместителем по политической части начальника штаба 12-й армии. Воевал на Юго-Западном, Брянском, 3-м и 1-м Украинском фронтах.

В 1946 — декабре 1948 г. — 1-й секретарь Сталинского районного комитета КП(б)У города Львова.

В декабре 1948 — январе 1950 г. — секретарь Львовского городского комитета КП(б)У. В январе — сентябре 1950 г. — 2-й секретарь Львовского городского комитета КП(б)У.

В 1950 — 9 февраля 1954 г. — заместитель председателя исполнительного комитета Львовского областного совета депутатов трудящихся.

В 1954 — 28 декабря 1965 г. — начальник Львовского областного управления автомобильного транспорта и шоссейных дорог (областного управления строительства и эксплуатации шоссейных дорог).

С декабря 1965 г. — на пенсии в Львове.

Звание 
 подполковник

Награды 
 орден Отечественной войны II-го века. (14.06.1943)
 орден Красной Звезды (20.11.1943)
 орден Красного Знамени (13.06.1945)
 орден Знак Почета (23.01.1948)
 ордена
 медали

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Политработники Великой Отечественной войны
Председатели Львовского горисполкома
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)